Виржико́вський:

 Виржиковський Едвард Якович (1928, Іркутськ — 2008, Санкт-Петербург) — російський живописець.
 Виржиковський Роман Романович (1891—1937) — український геолог.
 Виржиковський Сергій Миколайович (1896—1944) — російський фізіолог.

Прізвища